Frihetskorset kan avse:
Frihetskorsets orden – en finländsk statsorden instiftad 1918
Frihetskorset (Estland) – en estländsk orden instiftad 1919
Haakon VII:s frihetskors – en norsk utmärkelse instiftad 1945